Хоппенхаупт () — немецкая фамилия. Носители:

 Хоппенхаупт, Иоганн Михаэль (1685—1751) — немецкий архитектор и скульптор.
 Хоппенхаупт, Иоганн Михаэль (Старший) (1709—1769) — немецкий рисовальщик и художник-декоратор.
 Хоппенхаупт, Иоганн Михаэль (Младший) (1719—1786) — немецкий художник-декоратор.